Рио Ескондидо има више значења:

 Рио Ескондидо, Мина (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рио Ескондидо (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рио Ескондидо, Сеферино Гонзалез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рио Ескондидо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Ескондидо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рио Ескондидо, Ринкон де ла Сењора (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рио Ескондидо, Ла Лома (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рио Ескондидо, Ла Асијендита (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Рио Ескондидо (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рио Ескондидо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Ескондидо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Рио Ескондидо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рио Ескондидо, Ла Каха (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Рио Ескондидо (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Рио Ескондидо (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Рио Ескондидо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Рио Ескондидо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику